Verboom peut faire référence à :

 Bryan Verboom (1992-), un footballeur belge ;
 Hanna Verboom (1983-), une actrice et présentatrice d'émissions de télévision néerlandaise ;
 Georges-Prosper de Verboom (1665-1744), ingénieur militaire au service du roi d'Espagne.